Méndez kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio Morales Méndez
 Eduardo Méndez

Robotskapade auktorsförkortningar